Enderby – wieś w Anglii
 Enderby – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska